Гонка:
 Гонка — действие по значению глаголов гнать, также гнаться, гонять и гоняться; спешное, быстрое перемещение, очень быстрая езда.
 Гонка — разговорное, чрезмерная торопливость в каком-либо деле, спешка.
 Гонка — обычно в множественном числе состязание в скорости езды, катания на чём-либо, плавания и тому подобное.
 Гонка века
 Гонка — плоты из брёвен, сплавляемые по реке.
 
 «Гонка» — американский драматический экшен-телесериал 2007 года.
 «Гонка» — 2-й эпизод 6-го сезона сериала «Секретные материалы».

См. также 
 
 Регата